Totah ist der Familienname folgender Personen:

 Josie Totah (J. J. Totah; * 2001), US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Komikerin
 Nabil Totah (1930–2012), US-amerikanischer Jazz-Bassist palästinensischer Herkunft